

Новий Завод — село, Пулинський район, Житомирська область

Новий Завод — присілок, Каменськ-Уральський міський округ, Свердловська область